— манґа Тацухіко Такімото, яка публікувалася з 24 червня 2004 року по 6 червня 2007 року в японському журналі Shonen Ace. Всього було створено 8 томів.

Список томів

Примітки

Посилання 
 Welcome to the N.H.K. (manga)  — список епізодів манґи на сайті Anime News Network 

NHK ni Youkoso!
Списки томів манґи